Chandragiri bezeichnet:

Chandragiri (Chittoor), Ort in Andhra Pradesh (Indien)
Chandragiri (Fluss), Fluss in Südwest-Indien
Chandragiri (Kathmandu), Stadt in Nepal
Chandragiri (Vijayanagar), Hauptstadt des ehemaligen Königreichs Vijayanagar

Siehe auch:
Chandragiri-Hill, Berg in Südwest-Indien